

Musica 
 Avitabile – album di Enzo Avitabile del 1982

Persone 
Enzo Avitabile (n. 1955) – pianista e cantautore italiano
Franck Avitabile (n. 1971) – pianista francese
Michele Avitabile (1818 – 1871) – banchiere e politico italiano
Paolo Avitabile (1791 - 1850) – militare italiano noto anche come Abu Tabela